

Lokalizacje

Niemcy 
 Pirk – dzielnic Hofu
 Pirk – dzielnica Oberviechtach
 Pirk – dzielnica gminy Weischlitz w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland
 Pirk – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Waldnaab

Zobacz też 
 Pirc